La División de Honor de waterpolo es la competición más importante de waterpolo entre clubes de España. Organizada por la Real Federación Española de Natación.

Historial

Liga Nacional (1966-Actualidad)

Palmarés 
 22 títulos: C.N. At. Barceloneta
 19 títulos: C.N. Barcelona
 7 títulos: C.N. Montjuich Barcelona
 7 títulos: C.N. Cataluña Barcelona
 2 títulos: Real Canoe N.C.

Enlaces externos 
 Real Federación Española de Natación